Metal Storm – videogioco del 1991
 Metal Storm/Face the Slayer – brano degli Slayer contenuto nell'album Show No Mercy